O termo New Amsterdam pode referir-se a:

 New Amsterdam - Série de televisão iniciada em 2018.
 New Amsterdam - Série de televisão de 2008.
 New Amsterdam - Cidade da Guiana e capital da região de East Berbice-Corentyne.
 Nova Amsterdão - A designação anterior da actual cidade de Nova Iorque.

Desambiguação